Grand Prix Detroitu 1988 (oficiálně 7th Enichem Detroit Grand Prix) se jela na okruhu Detroit street circuit v Detroitu v Michiganu ve Spojených státech amerických dne 19. června 1988. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Detroitu